Heinrich Dipper ist der Name folgender Personen:
* Heinrich Dipper (Jurist) (1902–1987), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Heinrich Dipper (Pfarrer) (1868–1945), deutscher evangelischer Pfarrer und Theologe